Brauner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Brauner (1857–1917), österreichischer Generalmajor 
 Alice Brauner (* 1966), deutsche Journalistin und Filmschaffende
 Artur Brauner (1918–2019), deutscher Filmproduzent
 Bohuslav Brauner (1855–1935), tschechischer Chemiker
 Edmund Brauner (1899–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ernst Brauner (1928–2019), österreichischer Schriftsteller
 Friedrich Brauner (1889–1942), österreichischer Maschinenschlosser und Widerstandskämpfer
 Gerald Brauner, österreichischer Schwimmer 
 Gustav Brauner (1880–1966), deutscher Maler
 Hans U. Brauner (1934–2019), deutscher Manager 
 Heinrich Brauner (1928–1990), österreichischer Mathematiker
 Henry Brauner (* 1984), philippinisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Hubertus Brauner (* 1951), deutscher Behindertensportler
 Jo Brauner (* 1937), deutscher Nachrichtensprecher
 Josef Brauner (* 1950), deutscher Manager
 Karl Brauner (1897–1952), österreichischer Mathematiker
 Kerstin Brauner (* 1976), deutsche Politikerin (CDU)
 Leo Brauner (1898–1974), Botaniker
 Matthias Brauner (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Nico Brauner (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Renate Brauner (* 1956), österreichische Politikerin
 Robert Brauner (Theologe) (1816–1854), deutscher Prediger und Theologe
 Robert Brauner (1907–1992), deutscher Politiker
 Sharon Brauner (* 1969), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Sibylle Brauner (* 1975), deutsche Skirennläuferin
 Siegmund Brauner (1934–2021), deutscher Philologe und Afrikanist
 Victor Brauner (1903–1966), französischer Maler
 Vinzenz Brauner (1877–1943), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer

Brauner steht für:
 Brauner (Pferd), Pferd mit brauner Fellfarbe
 eine Zubereitung von Kaffee in Österreich, siehe Wiener Kaffeehaus

Siehe auch:
 Der Braune
 Browner